Den Namen Nordostbahn trugen die Bahngesellschaften

 Sächsische Nordostbahn (Eisenbahn-Projekt)
 Compagnie des Chemins de fer du Nord-Est (Frankreich, 1869 bis 1883)
 Schweizerische Nordostbahn
 Nordostbahn (Österreich)
 Ungarische Nordostbahn

und ist die Bezeichnung für die

 Nordostbahn (Thailand), die Bahnstrecke zwischen Bangkok und Nakhon Ratchasima

Siehe auch:

 Nordbahn
 Ostbahn